A lista az 1950 óta felállított versenyzői rekordokat tartalmazza. Az adatok a 2023-as bahreini nagydíj utáni adatokkal zárulnak.

Részvétel versenyeken

Összes részvétel

Rajtok

Legfiatalabb indulók

Legidősebb indulók

Legidősebb versenyen résztvevők

Legtöbb egymást követő versenyen való részvétel

Legtöbb egymást követő versenyen való indulás

Legtöbb versenyen való indulás egy csapattal

Legtöbb versenyen való indulás egy motorszállítóval

Világbajnoki címek

Legtöbb vb-cím

Legtöbb VB-cím sorozatban

Legfiatalabb bajnokok

Legkevesebb szezon a világbajnoki cím előtt

*Az első világbajnoki szezon résztvevői.

**Első szezonjuk nem volt teljes.

Legtöbb szezon a világbajnoki cím előtt 

*Megszakítással

Legtöbb világbajnoki cím ugyanolyan autóval

Világbajnoki címek különböző autókkal

Nagydíjgyőzelmek
A vastag betűvel írt pilóták még ma is versenyeznek a Formula–1-ben.

Összes győzelem

Legjobb győzelmi arány

*Néhány versenyt másik pilótával közösen futottak. (Fangio nyert is másik pilótával közösen nagydíjat.)

** Csak Indy 500-as versenyen indultak.

Legtöbb győzelem egy évben

* A szezon jelenleg is tart.

Legjobb győzelmi arány egy évben

* A szezon jelenleg is tart.

Legtöbb egymás utáni győzelem

Egyes források Alberto Ascarit is rekordernek tekintik 9 győzelemmel; az 1953-as argentin nagydíjat ugyanis az Indianapolis 500 követte, amely beleszámított ugyan a világbajnokság értékelésébe, de jelentősen eltérő mezőny vett részt, így Ascari sem indult, az azt követő két futamot (holland és belga nagydíj) viszont megnyerte.

Legtöbb egymást követő győzelem a szezonnyitótól kezdve

Legtöbb győzelem az első szezonban

Legfiatalabb nagydíjgyőztesek

Legidősebb nagydíjgyőztesek

Legkorábban szerzett futamgyőzelem

Legkésőbb szerzett első futamgyőzelem
Azon versenyzők listája, akik sokadik Formula–1-es nagydíjukon szerezték meg a legelső győzelmüket.

Legkésőbb szerzett utolsó futamgyőzelem

Legtöbb győzelem, világbajnoki cím nélkül

Legtöbb verseny, győzelem nélkül
Azon versenyzők listája, akik a legtöbb Formula–1-es versenyt futották győzelem nélkül.

Legrosszabb rajthelyről szerzett győzelem

Győzelmek ugyanazon a nagydíjon 

*2020-ban két bahreini nagydíjat is rendeztek két egymást követő hétvégén a koronavírus-járvány miatt törölt futamok pótlása végett. A második futam szahír nagydíj néven szerepelt a versenynaptárban, és egy alternatív, rövidebb aszfaltcsíkon került megrendezésre egy héttel a "rendes" bahreini nagydíjat követően, a versenytáv 87 kör volt.

**2020-ban a német nagydíj eifel nagydíj néven került megrendezésre. A helyszín a Nürburgring volt.

Győzelmek sorozatban ugyanazon a nagydíjon

Győzelmek ugyanazon a pályán

Győzelmek sorozatban ugyanazon a pályán

Győzelmek a hazai nagydíjon

Győzelmek ugyanolyan autóval

Győzelmek különböző autókkal

Legnagyobb különbség az első és az utolsó győzelem között

Legtöbb egymást követő év, melyben győztek

Első rajthelyek

Legtöbb első rajthely

Legtöbb egymást követő első rajthely

Legtöbb első rajthely egy szezonban

Legjobb arány egy szezonban

Legfiatalabb első rajthelyesek
Mindenkinek az első pole-pozícióját számítjuk be.

Legidősebb első rajthelyesek
Mindenkinek az utolsó pole-pozícióját számítjuk be.

A legtöbb első rajthelyről szerzett győzelem

Legtöbb verseny pole nélkül

Első soros rajthelyek

Összes első soros rajt

Legfiatalabb első rajtsorosok

Leggyorsabb kör versenyeken

Összes leggyorsabb kör

Legtöbb leggyorsabb kör egy szezonban

Legfiatalabb leggyorsabb körösök

Dobogós helyezések

Összes dobogós helyezés

Legjobb arány

Legtöbb dobogós helyezés egy szezonban

Legtöbb egymás utáni dobogós helyezés

Legfiatalabb dobogósok
(Mindenkinek csak az első dobogós helyezését számítjuk)

Legtöbb verseny dobogós hely nélkül

Legtöbb dobogós hely győzelem nélkül

Pontok

Összes pont

Pontszerzések

Legjobb pontátlag

Legjobb pontszerzési arány (akik legalább 15 versenyen részt vettek)

Legtöbb pont egy szezonban

Legtöbb pont, győzelem nélkül

Megjegyzés: a pontozási rendszert több alkalommal megváltoztatták, legutóbb 2010-ben, a jelenlegi rendszerben ugyanazért a helyezésért lényegesen több pont jár, mint korábban.

Legtöbb pont világbajnoki cím nélkül

A legtöbb mesterhármast elérő versenyző
(Mesterhármas: pole-pozíció + futamgyőzelem + leggyorsabb kör)

A legtöbb Grand Slam elért versenyzők

További legek
 Legfiatalabb kétszeres világbajnok:  Sebastian Vettel – 24 éves és 98 napos (Suzuka, 2011)
 Legfiatalabb versenyző, aki leggyorsabb kört futott:  Max Verstappen – 19 éves és 44 napos (Brazília, 2016)
 Legfiatalabb pontszerző:  Max Verstappen – 17 éves 5 hónapos és 29 napos (Malajzia, 2015)
 Legfiatalabb versenyző:  Max Verstappen – 17 éves 5 hónapos és 15 napos (Ausztrália, 2015)
 Legidősebb versenyző:  Louis Chiron – 55 év 292 nap (Monaco, 1955)
 Legtöbb versenyen indult:  Fernando Alonso - 359 rajt
 Legtöbb célbaérés a debütáló szezonban:  Max Chilton - 19 (összes) futam (2013)
 A teljes szezon versenytávjának legnagyobb részét mindkét autóval teljesítő csapat:  McLaren-Mercedes - 99,17% (11.488/11.584 km, 2013)

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Formula–1-es rekordok
 Formula–1-es egyéni világbajnokok listája

További információk
Formula–1-es rekordok adatbázisa

Autóversenyzés témájú listák
Sportrekordok
Formula–1

ca:Rècords de la Fórmula 1
eo:Statistikoj de Formulo Unu
es:Anexo:Récords de Fórmula 1
fi:Luettelo Formula 1 -ennätyksistä
it:Statistiche di Formula 1
nl:Lijst van Formule 1-records
pt:Lista de recordes da Fórmula 1
sl:Seznam rekordov Formule 1
sv:Formel 1-rekord